Puchar Świata w bobslejach 2011/2012 rozpoczął się 26 listopada 2011 w Igls, a zakończył 19 lutego 2012 w Calgary.

Punktacja

Kalendarz Pucharu Świata

Klasyfikacje

Dwójka pań

Dwójka mężczyzn

Czwórka mężczyzn

Kombinacja mężczyzn 
Do klasyfikacji kombinacji mężczyzn brane są pod uwagę dwójki oraz czwórki

Linki zewnętrzne 
 Kalendarz

Puchar Świata w bobslejach
2011 w bobslejach
2012 w bobslejach